Wolffhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Wolffhardt (1899–1997), deutsche Chemikerin 
 Friedrich Wolffhardt (1899–1945), deutscher Bibliothekar 
 Rainer Wolffhardt (1927–2017), deutscher Regisseur
 Simon Friedrich Wolffhardt (1650–1709), preußischer Rat, Abt des Klosters Bergen
 Viktoria Wolffhardt (* 1994), österreichische Kanutin